Puchar Kazachstanu w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Kazachstanie. Organizowane co sezon przez Kazachski Związek Piłki Nożnej (KFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Priemjer Ligasy piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1948 roku postanowiono zorganizować pierwszy Puchar Kazachskiej SRR wśród drużyn kultury fizycznej (KFK). Drużyny Dinama z Karagandy i Dżambuła dotarły do finału, w którym drużyna Karagandy świętowała zwycięstwo. A przez kolejne trzy lata trofeum honorowe zdobywały drużyny reprezentujące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – z Szymkentu, Dżhambulu i Ałmaty. Dopiero w 1952 roku hegemonię drużyn Dinama przełamał Stroitiel Ust-Kamenogorsk. W 1956 roku turniej nie udało się organizować.

W 1968 roku postanowiono podzielić Puchar Kazachskiej SRR na dwa turnieje – dla KFK i drużyn profesjonalnych (które były dopuszczone do Mistrzostw ZSRR). A po finałach oba puchary trafiły do Celinogradu! Puchar dla drużyn profesjonalnych był również rozgrywany w latach 1969, 1970 i 1973, a potem został zaprzestany. A w 1980 roku też Puchar wśród KFK został zniesiony, jego zastąpił Puchar Kazsowprof.

Po trzech latach przerwy, w 1983 roku został przywrócony Puchar dla drużyn profesjonalnych, który był rozgrywany do 1991 roku.

W 1992 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Kazachstanu. Zwyciężył klub Kajrat Ałmaty. Od sezonu 1996/97 Puchar rozgrywano systemem jesień-wiosna. W 2001 przywrócono system wiosna-jesień.

Sezon 1996 zakończył się skandalem. Początkowo, mecz finałowy pomiędzy klubami Munajszy Aktau i Jelimaj Semipałatyńsk odbył się 25 listopada 1996 roku w Ałmaty na Stadionie Centralnym. Przed meczem obie drużyny ogłosiły żądanie dymisji prezesa Kazachskiego Związku Piłki Nożnej Kurałbeka Ordabajewa i ostrzegły, że zwycięzca przyjmie puchar tylko w przypadku rezygnacji prezesa. Mecz wygrali piłkarze z Semipałatyńska, którzy zgodnie z obietnicą wrócili do domu bez pucharu. Działania te zostały zinterpretowane jako odmowa udziału w finale, wynik meczu został unieważniony, a 26 kwietnia 1997 roku odbył się nowy finał z udziałem drużyn Kajrat Ałmaty i Wostok Ust-Kamienogorsk, które odpadły w półfinale. Po wygranej 2:0 nowym zwycięzcą został Kajrat.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 28 klubów występujących w Mistrzostwach Kazachstanu. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu (oprócz etapu grupowego, w którym grano systemem każdy z każdym – mecz i rewanż). Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021 rozgrywki składają się z 7 etapów: rundy pierwszej, drugiej i trzeciej eliminacyjnej, fazy grupowej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Astana Arena w Astanie, a wcześniej stadion Centralny w Ałmaty.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Kazachskiej SRR (1948-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Kazachstanu 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek Puchar Kazachstanu zdobywało 15 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Kajrat Ałmaty, który zdobył 10 Pucharów.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan na 31.12.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Kazachstanu

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Kazachstanu w bazie League321 
 Wyniki meczów Pucharu Kazachstanu w bazie kaz-football.kz